Falkenhagen kan syfta på:

 Falkenhagen (ätt) – en svensk ätt 793

Geografi

Tyskland 

 Falkenhagen (Mark), Brandenburg, 
 Falkenhagen, Falkensee – en ort i Falkensee i Brandenburg
 Falkenhagen, Sundhagen – en ort i Sundhagen i Mecklenburg-Vorpommern
 Falkenhagen, Pritzwalk – ort, tidigare kommun, Pritzwalk, Brandenburg